Короткое — название населённых пунктов.

Россия 
 Короткое — село в Корочанском районе Белгородской области.
 Короткое — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Короткое — деревня в Краснозоренском районе Орловской области.

Украина 
 Короткое — село в Богодуховском районе Харьковской области.

См. также 
 Короткое замыкание